

Astéroïde 
 (9661) Hohmann, un astéroïde du groupe de Hilda découvert en 1996.

Gens 
 Karl Hohmann (1908-1974), un joueur de football allemand. 
 Martin Hohmann (1948-), un juriste et politicien allemand.
 Walter Hohmann (1880-1945), un ingénieur allemand, et pionnier de l'espace.

Voir aussi 
 Orbite de transfert de Hohmann, élaborée par Walter Hohmann, qui définit une trajectoire économe en carburant pour déplacer un vaisseau spatial entre deux orbites différentes.